Wistrand är ett svenskt efternamn,som även kan skrivas Vistrand. Den 31 december 2013 var 597 personer med namnet Wistrand och 144 med namnet Vistrand bosatta i Sverige. Totalt blir detta 741 personer.

Personer med efternamnet Wistrand

 Alfred Hilarion Wistrand (1819–1874), läkare
 Andreas Wistrand (född 1978), sångare och bandledare
 August Timoleon Wistrand (1807–1866), läkare
 Birgitta Wistrand (född 1939), litteraturvetare och politiker, moderat
 Christian Wistrand (född 1958), producent och projektledare 
 Erik Wistrand (1907–1998), latinist
 Helena Olsson Wistrand (född 1970), svensk poet och fotograf
 Karin Wistrand (född 1960), musiker
 Karl Wistrand (1889–1974), direktör och politiker, högerman
 Ludvig Detlof Wistrand (1805–1838), jurist, tecknare och målare
 Maj Wistrand (1904–1986), målare och tecknare
 Per Gustaf Wistrand (1852–1912), museiman
 Sten Wistrand (född 1954), litteraturvetare, författare och recensent

Se även
 Wistrand advokatbyrå

Källor

Svenska efternamn